Хаге () — фамилия и топоним:

 Персоналии 
 Хаге, Анике (род. 1985) — немецкая создательница комиксов, мангака.
 Хаге, Поуль (1906—1984) — датский шахматист.
 

 Топоним 
 Хаге — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хаге — совместное сообщество в Германии, земля Нижняя Саксония, район Аурих.